Мортык () — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Жанаесильского сельского округа. Код КАТО — 116659200.

География 
Село расположено на левом берегу реки Ишим, на расстоянии примерно 26 километров (по прямой) к северо-западу от административного центра района — села Акмол, в 4 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — села Жанаесиль.

Абсолютная высота — 328 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Жанаесиль — на северо-западе, село Караменды батыра — на севере, аул Жана Жайнак — на востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 326 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 285 человек (146 мужчин и 139 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 248 человек (122 мужчины и 126 женщин).

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Абылай хана
 ул. Жамбыла Жабаева
 ул. Желтоксан

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Целиноградского района